Wischmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar Wischmeyer (* 1957), deutscher Autor und Satiriker
 Oda Wischmeyer (* 1944), evangelische Theologin
 Thomas Wischmeyer (* 1983), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Wolfgang Wischmeyer (* 1944), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Jörg Wischmeier (1935–2012), deutscher Dreispringer